Кено (kieno) — числовая лотерея и одна из старейших известных игр. В ней участвуют 80 нумерованных шаров и игровой листок, на котором игрок должен отметить от 1 до 20 номеров. Победная комбинация состоит из 20 чисел. Чем больше в ставке игрока совпало чисел, тем больше его выигрыш.

История 
Слово «кено» имеет французские ( — «пять победных номеров») и латинские корни ( — «каждый пятый»). Однако игра была известна ещё в Древнем Китае. По легенде, своим появлением лотерея обязана императору Чун Люн (Cheung Leung). Его правление было ознаменовано затяжными войнами, в результате которых государственная казна опустела. Поправить финансовое положение было решено, проведя лотерею. Финансовые отчисления от игры были столь высоки, что не только пополнили казну, но и помогли императору собрать армию и одержать верх в многолетней войне. Впоследствии со средств, собранных от проведения лотереи, было профинансировано возведение Великой Китайской стены.

На Запад игра попала лишь во второй половине XIX века вместе с китайскими переселенцами.

Оригинальное китайское «Кено» использует таблицу из 80 неповторяющихся иероглифов из «Тысячесловия».

«Кено» в России 
В 2013 году была запущена лотерея «КЕНО-Спортлото». В розыгрыше участвуют 80 шаров (от 1 до 80). Выигрышная комбинация состоит из 20 чисел. Часть средств, собранных от проведения «КЕНО-Спортлото», были отправлены на финансирование XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Вероятность выигрыша 

Выигрыши участников зависят от того, сколько номеров он выбрал и сколько из них совпали с комбинацией тиража. Обычно чем больше номеров было выбрано и чем больше угадано — тем крупнее выигрыш. 
Возможность игрока угадать полную 20-значную комбинацию оценивается как 1 к 3,5 квинтиллионам (1 к ). На сегодняшний день сообщений о том, что кем-то были угаданы 20 чисел, не поступало.
Однако возможность выиграть есть, даже если человек угадал 0, 1, 2, 3 или 10 чисел из 20. Приблизительная вероятность угадать от 0 до 20 чисел в тираже приведена в таблице ниже.

В таблице показаны вероятности угадать данное количество чисел, отметив 20. Например, отметив 20 чисел, угадать всего 1 вероятность не 25%, вы забываете про 19 чисел, которые вы не угадали.

таблица ниже показывает вероятности угадывания количества номеров при использовании 20 номеров в варианте

и нижеследующая таблица не подходит для определения вероятности совпадения например 2 из 3 в кено 20 из 80

Рассчитано с учетом количества отмеченных чисел в билете.

Примечания 
2. Правила игры в Кено.

3. Как работает лотерея Кено
Азартные игры